Valencia se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jose Valencia
 Juan I. Valencia